Boulevard Périphérique (Parijs)
Boulevard Périphérique (Lyon)